Conopodium ferganense är en flockblommig växtart som beskrevs av George Claridge Druce. Conopodium ferganense ingår i släktet nötkörvlar, och familjen flockblommiga växter. Inga underarter finns listade i Catalogue of Life.

Källor 

Nötkörvlar
ferganense